STW steht für:
 Flughafen Stawropol, IATA-Code des russischen Flughafens
 Schlauchtransportwagen, Feuerwehrfahrzeug
 Standard-Thesaurus Wirtschaft, Schlagwortkatalog
 Straßentankwagen, siehe Liste_von_Radfahrzeugen_der_Bundeswehr#Geschützte_Sonderfahrzeuge_–_GSF
 Studentenwerk, auch Studierendenwerk, öffentliche Förderungseinrichtung an deutschen Universitäten
 Super-Tourenwagen-Cup, ehemalige Rennserie
 Stadtwerke Klagenfurt

StW steht für:
 Streifenwagen, (Kraft)fahrzeug der Exekutive
 Stör-Wasserstraße, Wasserstraße bei Schwerin

Stw steht für:
 Stellwerk bei der Eisenbahn

StW steht für:
 Stufenweise Wiedereingliederung, Maßnahme nach Erkrankung zur Wiedereingliederung ins Erwerbsleben, siehe Hamburger Modell (Rehabilitation)

stw steht für:
 suhrkamp taschenbuch wissenschaft, wissenschaftliche Buchreihe, siehe Suhrkamp Verlag #suhrkamp taschenbuch wissenschaft
 Satawalesische Sprache (ISO-639-3-Code), mikronesische Sprache auf Satawal, Föderierte Staaten von Mikronesien

Abkürzung